

Рівне — село, район Шал-акина, Північно-Казахстанська область

Рівне — селище, Гвардійський міський округ, Калінінградська область
 Рівне — селище, Правдинський район, Калінінградської області
 Рівне — селище міського типу, Саратовська область
 Рівне — село, Хабаровський район, Хабаровський край

Рівне — село, Свидник (округ) Пряшівський край

Рівне — місто, обласний центр Рівненської області
 Рівне — село, Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Рівне — село, Автономна Республіка Крим, Первомайський район
 Рівне — село, Вінницька область, Мурованокуриловецький район
 Рівне — село, Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Любомльський район
 Рівне — село, Дніпропетровська область, Васильківський район
 Рівне — село, Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Рівне — село, Донецька область, Покровський район
 Рівне — село, Донецька область, Шахтарський район
 Рівне — село, Закарпатська область, Тячівський район
 Рівне — село, Запорізька область, Гуляйпільський район
 Рівне — село, Запорізька область, Мелітопольський район
 Рівне — село, Запорізька область, Михайлівський район
 Рівне — село, Запорізька область, Токмацький район
 Рівне — село, Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Новомиргородська міська громада (в минулому — Новомиргородський район)
 Рівне — село, Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Рівнянська сільська громада
 Рівне — село, Львівська область, Дрогобицький район
 Рівне — село, Миколаївська область, Очаківський район
 Рівне — село, Одеська область, Березівський район
 Рівне — село, Одеська область, Тарутинський район, Євгенівська сільська рада
 Рівне — село, Одеська область, Тарутинський район, Рівненська сільська рада
 Рівне — село, Полтавська область, Пирятинський район
 Рівне — село, Сумська область, Путивльський район
 Рівне — село, Херсонська область, Генічеський район
 Рівне — залізнична станція в місті Рівне
 Рівне — залізнична платформа у Закарпатській області
 «Рівне» — аеропорт в місті Рівне
 «Рівне» — десантний корабель проекту 1171 Військово-Морських Сил України (1997—2004 рр.)
 «Рівне» — регбійний клуб з міста Рівне

Див. також 
 Ровне (значення)